Pe puede referirse a:
 P, p, letra del alfabeto romano, cuyo nombre en español y otras lenguas es pe;
 П, п (pe), letra del alfabeto cirílico;
 𐤐 (pe), decimoséptima letra del alfabeto fenicio;
 פ (pe), decimoséptima letra del alfabeto hebreo;
 پ (pe), letra adicional del alfabeto árabe utilizada en persa, urdu y pastún.
 ぺ, ペ (pe), carácter silábico en la escritura japonesa, derivado de へ, ヘ (he);
 Պ (pe o be), vigésimo sexta letra del alfabeto armenio;
 Penélope Cruz, actriz española.
 Polietileno, plástico